Spojení písmen G a I může mít různé významy:

GI 
 GI (voják) – hovorové označení pro pěšáky americké armády
 G. I. Joe – film vyprodukovaný na motivy eponymních figurek uvedených na trh společností HASBRO.
 GI – kód ISO 3166-2 pro Gibraltar
 BI-GI – kód ISO 3166-2 pro provincii Gitega
 Generální inspektorát

Gi 
 gibi – značka binární předpony pro 230

.gi 
 .gi – internetová doména nejvyššího řádu pro Gibraltar
 .gi – přípona souborů diskových obrazů (Sony CD Extreme)